Варконьи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Варконьи, Зольтан (1912—1979) — венгерский режиссёр.
 Варконьи, Михай (1891—1976) — венгерский и американский актер.
 Варконьи, Петер (1931—2008) — венгерский политик.